Demjén László (1836–1886) könyvkereskedő, újságíró
 Demjén László (1864–1929) festő
 Demjén László (1932) labdarúgó, sportíró, jogász